Andreas Köpke – allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco
 Friedrich Karl Köpke – filologo e educatore tedesco
 Pascal Köpke – calciatore tedesco
 Rudolf Köpke – storico tedesco